Le terme Pont  peut désigner :
 Pont  de la rivière du Petit-Tracadie ;
 Pont  (Scherwiller).